Himmelgarten steht für:
 Himmelgarten (Nordhausen), Ortsteil der Stadt Nordhausen, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Himmelgarten (Röthenbach an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern